Pride kan syfta på 

 Priderörelsen – en del av HBTQ-rörelsen som verkar för HBTQ-personers rättigheter
 Pride Fighting Championships, en japansk mixed martial arts-organisation 
 Pride (öl) – ett öl från bryggeriet Devon Ales Ltd
 Pride (In the Name of Love) – en sång av U2
 Pride (film) – en brittisk film från 2014